El término Museo Nacional se suele utilizar para designar museos mantenidos por el Gobierno de un país.

África
Museo Nacional de Alejandría, en Alejandría.
Museo Nacional de Lusaka, en Lusaka.
Museo nacional Boubou-Hama
Museo nacional de etnografía de Nampula
Museo nacional de Boganda, República Centroafricana
Museo nacional de Burundi
Museo nacional de Chad
Museo nacional de Eritrea
Museo nacional de Gambia, en Banjul
Museo nacional de Guinea
Museo nacional de Liberia
Museo nacional de Mauritania
Museo nacional de Nigeria
Museo nacional de Ruanda
Museo nacional de Somalia
Museo nacional de Sudán
Museo nacional de Tanzania
Museo nacional de Togo
Museo nacional de Yemen

América
Museo Nacional de Colombia, en Bogotá.
Museo Nacional de los Indios Americanos, en Washington D.C.
Museo Nacional de Historia Estadounidense, en Washington D.C.
Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro.
Museo Nacional de Arte, en México, D. F.
Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires.
Museo Nacional de Costa Rica, en San José.
Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), en San Salvador, El Salvador.
Museo Nacional Amazónico
Museo Nacional de Artes Decorativas, en La Habana
Museo Nacional de Chavín, Perú
Museo nacional de Granada
Museo nacional de Guyana
Museo Nacional de Nicaragua
Museo Nacional del Perú
Museo Nacional de las Islas Turcas y Caicos

Asia
Museo Nacional de Irán, en Teherán.
Museo Nacional de Iraq, en Bagdad.
Museo Nacional de Laos, en Vientián.
Museo Nacional del Palacio, en Taipéi.
Museo Nacional de Tokio, en Tokio.
Museo Nacional de Corea, en Seúl.
Museo Nacional del Pueblo Filipino, en Manila.
Museo Nacional Afgano, en Kabul.
Museo nacional de Arabia Saudita
Museo nacional de Birmania
Museo nacional de Bután
Museo nacional de Camboya
Museo nacional de biología marina y acuario, Taiwán
Museo nacional de Catar
Museo Nacional de Chuncheon, Corea del Sur
Museo nacional de Colombo, Sri Lanka
Museo Nacional de Gimhae, Corea del Sur
Museo nacional de Indonesia
Museo Nacional de Jeju, Corea del Sur
Museo Nacional de Jinju, Corea del Sur
Museo Nacional de la Ciencia
Museo nacional de Mongolia
Museo nacional de Nepal
Museo nacional de Omán
Museo nacional de Singapur
Museo nacional de Tayikistán

Europa
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid.
Museo Nacional del Prado, en Madrid.
Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona.
Museo Nacional de Arte Antiguo, en Lisboa.
Museo Nacional de Irlanda, en Dublín.
Museo Nacional Romano, en Roma.
Museo Nacional Etrusco, en Roma.
Museo Nacional Húngaro, en Budapest
Museo Nacional de Varsovia, en Varsovia.
Museo Nacional de Estocolmo, en Estocolmo.
Museo Nacional de Belgrado, en Belgrado.
Museo Nacional de Praga, en Praga.
Museo Nacional Bávaro, en Múnich.
Museo Nacional Germano, en Núremberg.
Museo Nacional de Arte de Ucrania, en Kiev.
Museo nacional de Estonia, en Tartu.
Museo nacional de historia natural (Malta)
Museo nacional de Mónaco
Museo nacional de la cultura e historia de Bielorrusia
Museo nacional de las Islas Caimán, Reino Unido
Museo nacional de las Islas Feroe
Museo nacional de Montenegro
Museo Nacional Vikingo

Oceanía
Museo nacional de Vanuatu
Museo Nacional de Papúa Nueva Guinea